Ви́ктор Петрако́в:
 Петраков, Виктор Васильевич (1947—2016) — исполняющий обязанности руководителя Росохранкультуры (2010—2011); краевед, коллекционер.
 Петраков, Виктор Степанович (род. 1949) — советский баскетболист и российский спортивный функционер.